A MacGyver filmsorozat epizódjai:

Epizódok

Első évad (1985-1986)

Második évad (1986-1987)

Harmadik évad (1987-1988)

Negyedik évad (1988-1989)

Ötödik évad (1989-1990)

Hatodik évad (1990-1991)

Hetedik évad (1991-1992)

M

zh:百戰天龍#劇集列表